

Media 
Herald (krant), een Engelstalig dagblad in de Indiase deelstaat Goa
New York Herald, een krant van 1835 tot 1924
International Herald Tribune, een krant sinds 1887, geproduceerd in Parijs, tegenwoordig eigendom van de New York Times Company
Suriname Herald, een Surinaamse nieuwswebsite

Overig 
Herald (automerk), een Frans automerk tot 1905
Herald (eiland), een eiland in Alaska
Herald (hop), een hopvariëteit

Zie ook 
The Herald